

Patronymes 

 Maurice de Bevere (1923-2001) : dessinateur belge connu sous le pseudonyme de Morris;
 Pieter Cornelius de Bevere (1722-v. 1781) : dessinateur néerlandais.

Toponyme 
 Bevere : section de la ville belge d'Audenarde située en Région flamande dans la province de Flandre-Orientale.